Brigette Lundy-Paine (Dallas, 10 de agosto de 1994) es una celebridad estadounidense profesional en la actuación. Principalmente, ha adquirido reconocimiento debido a su participación en la serie de Netflix, Atypical y en los largometrajes The Glass Castle y Bombshell.

Biografía 
Nació en 1994, sus padres son Laura Lundy y Robert Paine. Los dos son actores y directores y aparte de Brigette, tienen un hijo menor. Cuando Lundy-Paine tenía dos años, la familia se mudó a Alameda, California. En 2012, Lundy-Paine se graduó de la escuela secundaria Encinal High School, donde había sido porrista. Luego, se graduó de la Universidad de Nueva York en 2015. 

El 8 de noviembre de 2019, Lundy Paine afirmó ser de género no binario, utilizando los pronombres they/them en inglés. También se ha involucrado como activista en las manifestaciones para el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Carrera 
Lundy-Paine ha conseguido reconocimiento por la interpretación del personaje Casey Gardner en la serie de televisión Atypical. También co-fundó el grupo vocal Subtle Pride (Orgullo Sútil) y la revista Waif Magazine, una publicación de arte.

Filmografía

Cine

Televisión

Referencias

Enlaces externos 

Actores de cine de Estados Unidos
Actores de televisión de Estados Unidos
Nacidos en Dallas